Esrom, Ezron ou Hezrom, (em hebraico: חֶצְרוֹן, hebraico moderno: H̱etsron, hebraico tiberiano: Ḥeṣrôn, "fechado") é um nome que ocorre várias vezes na Bíblia hebraica.

 Uma planície no sul de Reino de Judá, a oeste de Cades-Barneia ().
 Um dos filhos de Rúben (; , ).
 O mais velho dos dois filhos de Perez, ele é mencionado entre a geração mais jovem dos filhos de Israel dos 70 que foram para o Egito com Jacó. Este último era filho de Tamar e Judá, filho do patriarca Jacó. Ele tinha um irmão chamado Hamul, outro filho de Perez. Não há registros suficientes na Bíblia a respeito de sua biografia. Sabe-se, porém, que Esron faz parte da genealogia do rei Davi e de Jesus Cristo; ele foi o pai de Arão (ou Rão). Em I Crônicas, seus filhos são listados como  Jerameel, Arão e Quelubai.

Árvore genealógica 

Personagens do Antigo Testamento
Personagens do Livro de Gênesis